Scalia ist der Familienname folgender Personen:

 Antonin Scalia (1936–2016), US-amerikanischer Jurist und Richter am höchsten Bundesgericht
 Eugene Scalia (* 1963), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Jack Scalia (* 1950), US-amerikanischer Schauspieler
 Pietro Scalia (* 1960), italienischer Filmeditor